Das Merian Forum ist ein Hochhaus am Leipziger Platz im Stadtteil Schoppershof in Nürnberg. Der 44 Meter hohe Bau mit gemischter Nutzung (Büros, Restaurant, Praxen) ist das höchste Gebäude des Quartiers rund um den Bahnhof Nürnberg Nordost.

Der Turm mit seinen 13 Etagen entstand nach einem Entwurf des Münchener Architekturbüros Hannewald und Strobl in den Jahren 2001 bis 2002.

Weblinks

Einzelnachweise 

Hochhaus in Nürnberg
Bürogebäude in Nürnberg
Hochhaus in Europa